

Geografia 
 Spagna
 Cerezo – comune nella comunità autonoma dell'Estremadura

Persone 
 Enrique Cerezo – produttore cinematografico e dirigente sportivo spagnolo
 Toninho Cerezo – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, centrocampista

Altro 
 Cerezo Osaka – società calcistica giapponese